Сезон 1984/85 стал для «Манчестер Юнайтед» 83-м сезоном в Футбольной лиге и 10-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Кубок Англии. В чемпионате команда заняла 4-е место.

В этом сезоне в клубе дебютировали Гордон Стракан, Йеспер Ольсен и Алан Бразил. Марк Хьюз и Фрэнк Стэплтон были основными нападающими команды, а Норман Уайтсайд стал выступать на позиции центрального полузащитника, заняв место покинувшего команду Рэя Уилкинса.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок УЕФА

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1984/85 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1984/1985
Манчестер Юнайтед